Александр Игнатьев:
 Игнатьев, Александр Александрович (род. 1943) — российский дипломат.
 Игнатьев, Александр Витальевич (род. 1971) — советский и российский футболист.
 Игнатьев, Александр Владимирович (род. 1971) — советский и украинский футболист.
 
 Игнатьев, Александр Сергеевич (род. 1971) — советский и российский футболист.